A categoria até 63 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2015, disputado na Arena Traktor, em Tcheliabinsk, na Rússia, nos dias 17 e 18 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
R - Venceu a competição pela parada do árbitro

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave

Masculino